Poznan – staropolskie imię męskie
 Poznan – obszar niemunicypalny w stanie Ohio
 SS Poznan – statek handlowy

Zobacz też:
 Poznań (ujednoznacznienie)

en:Poznan (disambiguation)